J.Malucelli Futebol S/A - clube de futebol pertencente ao grupo.
Grupo J. Malucelli - grupo empresarial do Estado do Paraná, Brasil. 

J. Malucelli